SMS Oldenburg kan syfta på:

* – ett pansarklätt fartyg i Kaiserliche Marine
 – ett dreadnought fartyg i Kaiserliche Marine